Me and the Boys – album di Charlie Daniels del 1985
Me and the Boys – serie televisiva statunitense
Me and the Boys – un famoso meme di internet